Kallon Football Club – società calcistica di Freetown, Sierra Leone
 Issa Kallon (1996) – calciatore olandese con cittadinanza sierraleonese
 Kemokai Kallon (1972) – calciatore sierraleonese
 Mohamed Kallon (1979) – ex calciatore e allenatore di calcio sierraleonese